Oprea este un nume de familie românesc. Printre persoanele cu acest nume menționăm pe următorii:

 Alexandru Oprea (1931-1983), critic literar
 Andreiu Oprea (n. 1948), senator român
 Claudiu Oprea (n. 1990), regizor, scenarist și actor român
 Cristiana Oprea (n. 1992), pilot de raliuri român
Dănuț Oprea (n. 1972), fotbalist și antrenor de fotbal român 
 Dumitru Oprea (n. 1952), economist și politician român
 Emilian Oprea (n. 1977), actor român
Gabriel Oprea (n. 1961), politician și fost ofițer român
 Gheorghe Oprea (muzicolog)  (1942-2014), folclorist, etnomuzicolog și pedagog român
 Gheorghe Oprea (om politic) (n. 1927), om politic comunist român
Igor Oprea (n. 1969), fotbalist, antrenor de fotbal și manager sportiv din Republica Moldova
 Ioan Oprea (1885-secolul XX), delegat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Ion Oprea (n. 1932), jurnalist român
 Laura Oprea (n. 1994), canotoare română
Leonard Oprea (n. 1953), scriitor român și american
 Mara Oprea (n. 2000), este o actriță, dansatoare și pianistă română
Marian Oprea (n. 1982), atlet român
 Mario-Ovidiu Oprea (n. 1965), senator român
Marius Oprea (n. 1964), istoric, poet și eseist român
Mircea Oprea (delegat) (1891-1948), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Mircea Oprea (fotbalist) (n. 1980), jucător de fotbal român 
 Nicolae Oprea (general) (1950-2003), general român
 Nicolae Oprea (scriitor) (n. 1950), scriitor român
Olivia Oprea (n. 1987), jucătoare română de fotbal
 Paraschiv Oprea (1937-2004), dirijor, pianist și compozitor român
 Petre Oprea (1928-2011), critic și istoric de artă român
 Rareș Oprea (n. 1984), fotbalist român
 Răzvan Oprea (n. 1979), actor român
 Sorin Oprea (n. 1962), participant la revoluția română din 1989
 Ștefan Oprea (agronom) (1928-2013), agronom român
 Ștefan Oprea (critic de teatru și film) (1932-2018), dramaturg, prozator și critic de teatru și film român
 Ștefan Oprea (general) (n. 1955), general român
 Ștefan-Radu Oprea (n. 1970), politician român
 Traian Oprea (1866-secolul al XX-lea), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Vasile Oprea (n. 1957), handbalist român

Vezi și 
 Oprescu (nume de familie)
 Opriș (nume de familie)
 Opreanu (nume de familie) - ex: Remus Opreanu

Nume de familie românești